Вильгельм Людвиг (герцог Вюртемберга)
 Вильгельм Людвиг (князь Ангальт-Кётена)
 Вильгельм Людвиг Нассау-Дилленбургский

См. также 
 Вильгельм
 Людвиг
 Иогансен, Вильгельм Людвиг
 Петерман, Вильгельм Людвиг